Stockwood (Bristol), een plaats in het Engelse graafschap Bristol
 Stockwood (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset